Rockman может означать:
 Mega Man, Rockman (яп. ロックマン Рокку ман) в Японии — видеоигра в жанре Action.
 Rockman — гитарный усилитель для наушников.